Teitzel ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Teitzel (* 1934), deutscher Gewerkschafter
 Ross Teitzel (* 1946), australischer Rugby-Union-Spieler